Waldpark bezeichnet

allgemein Grünanlagen mit großem Waldanteil, siehe Park
eine Naturparkkategorie in Thailand (National Reserved Forests Act), siehe Liste thailändischer Waldparks
ein deutsches Rennpferd, welches 2011 das Deutsche Derby gewann, siehe Waldpark (Pferd)